La Guerra Guangdong–Guangxi, también conocidas como la Primera y Segunda Guerras Yue-Gui, enfrentó al Kuomintang y la Antigua camarilla de Guangxi, entre 1920 y 1922. En la República de China (1912-1949).

Primera guerra 

Cuando Sun Yat-sen, líder del Partido Revolucionario Chino, intentó reestablecerse en Guangzhou en 1917, el caudillo Lu Rongting lo apoyó de mala gana durante algunos años. Sun se distanció de la Antigua camarilla de Guangxi debido a la ubicación de las tropas. Intentó quitarle algunas de sus tropas a Cen Chunxuan (también conocido como Tsen Chun-Hsuan o Sam Sun-Suen), el cual era uno de los aliados más importantes de Lu en Guangdong, para asignarlas al más aparentemente leal Chen Jiongming, un caudillo local de Guangdong que apoyó a Sun. Sun Yat-sen ordenó a Chen Jiongming que atacara a Lu Rongting y al resto de los caudillos de Guangxi. En octubre de 1920, Chen capturó Guangzhou y expulsó a los caudillo de Guangxi fuera de Guangdong.

Segunda guerra 

En 1921, Chen esperaba unificar la región alrededor de Guangdong dentro del régimen de Sun en Guangzhou e invadió Guangxi. Lu envió dos ejércitos, uno encabezado por su joven cuñado Tan Haoming y el otro por Shen Hongying, contra las fuerzas de Chen. Dichas tropas expulsaron a Chen y ocuparon las áreas de Qinzhou y Lianzhou. Sin embargo, el aliado de Lu, Chen Binghun fue derrotado, perdiendo Wuzhóu y permitiendo a Chen Jiongming marchar río arriba hacia Guangxi, mientras sus aliados se movían desde el norte. Lu Rongting se vio forzado a retirarse en julio de 1921. En agosto, Chen had ocupó Nanning y el resto de Guangxi.

Resultado 

Aunque Chen Jiongming y las fuerzas de Guangdong ocuparon Guangxi hasta abril de 1922, su ocupación fue mayormente nominal. Bandas armadas leales a Guangxi continuaron bajo el mando de comandante locales, bajo el nombre de Ejército del Autogobierno. Sun Yat-sen y Chen Jiongming pronto entraron en desacuerdo sobre los planes de llevar a cabo la Expedición del Norte. Para mayo de 1922, las tropas cantonesas de Sun Yat-sen habían evacuado Guangxi, dejándola bajo control de Chen. Sin embargo, Sun volvería después para reformar su Gobierno Nacional.

Véase también 

Nueva camarilla de Guangxi

Fuentes 

李宗仁口述，唐德刚撰写，1988年2月第1版，《李宗仁回忆录》。广西：广西人民出版社。
西南军阀史研究会编，1982年8月第1版，《西南军阀史研究丛刊》，第一辑。四川人民出版社。
西南军阀史研究会编，1983年6月第1版，《西南军阀史研究丛刊》，第二辑。贵州人民出版社。
李宗仁口述，唐德刚撰写，1988年2月第1版，《李宗仁回忆录》。广西：广西人民出版社。
刘志超等著，1998年3月第1版，《民国军阀史》。辽宁：辽宁大学出版社。

Conflictos en 1920
Conflictos en 1921
Guerras de China
Historia de China
China en 1920
China en 1921